Клагенфурт-Ланд () — політичний округ федеральної землі Каринтія у Австрії. 

На 1 січня 2018 року населення округу становило 59 583 особи. Площа 766,30 км².

Склад округи 
Округа складається з 19 громад, з яких 1 є містом, 8 є ярмарковими громадами, 10 є звичайними громадами.

Демографія  
Населення округу за роками за даними статистичного бюро Австрії

Свята

Інше

Література

Джерела

Примітки

Виноски 
 Офіційна сторінка

Див. також 
 Клагенфурт-ам-Вертерзеє

Посилання 

Округи Каринтії

Округи Австрії